Mistrovství světa v inline hokeji 2014 bylo v pořadí 17. mistrovství světa, které spadalo pod federaci IIHF. Turnaj se konal od 2. do 8. června 2014 v českém městě Pardubice. Titul z minulého roku obhajovalo mužstvo Spojených států. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 týmů rozdělených do dvou výkonnostních skupin.

Elitní divize: (7 nejlepších z minulého mistrovství a 1 postupující z minulého ročníku divize 1 – Spojené království).

Divize 1: (5 nejlepších z minulého mistrovství, 1 sestupující z elitní divize a 2 postupující z kvalifikace na MS, z evropské kvalifikace postoupilo Lotyšsko a z kvalifikace zbytku světa uspěla Brazílie).

Stadiony

Základní skupiny

Skupina A

Tabulka

Zápasy

Skupina B

Tabulka

Zápasy

Semifinále

O 3. místo

Konečné pořadí týmů 

██ Sestup do Divize 1 na MS 2015

Statistiky a hodnocení hráčů

Nejlepší hráči podle direktoriátu turnaje

Nejlepší hráči podle trenérů 
Toto je seznam hráčů, kteří byli vybrání svým koučy jako nejlepší hráči svého mužstva.

Kanadské bodování 
Toto je pořadí hráčů podle dosažených bodů, za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

Záp. = Odehrané zápasy; G = Góly; A = Přihrávky na gól; Body = Body; +/− = Plus/Minus; PTM = Počet trestných minut; Poz. = Pozice

Hodnocení brankářů 
Pořadí nejlepších pěti brankářů na mistrovství podle úspěšnosti zásahů v procentech, brankář musel mít odehráno minimálně 40 % hrací doby za svůj tým.

Čas = Čas na ledě (minuty:sekundy); OG = Obdržené góly; PGZ = Průměr gólů na zápas; SNB = Střely na branku; Úsp% = Procento úspěšných zásahů; ČK = Čistá konta

Divize 1

Skupina C

Tabulka

Zápasy

Skupina D

Tabulka

Zápasy

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále

O umístění (o 13. - 16. místo)

Semifinále (o 9. – 12. místo)

O 3. místo (o 11. místo)

Finále (o 9. místo)

Konečné pořadí týmů 

██ Postup do elitní divize na MS 2015

██ Kvalifikace o postup do Divize 1 na MS 2015

Reference

Externí odkazy 
   Oficiální stránky mistrovství světa v inline hokeji 2014
  MS na webu IIHF

Mistrovství světa v inline hokeji - IIHF
Inline hokej v roce 2014
Inline hokej v Česku
Sportovní události v Pardubicích
Sport v Česku v roce 2014